La Piemonte Woman Cup è stato un torneo amichevole di preparazione per la stagione agonistica di pallavolo femminile riservato alle squadre nazionali; la competizione era organizzata dalla federazione italiana di pallavolo.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni